Moški veleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 bo potekal 13. februarja 2015.  Zlato medaljo je osvojil Američan Ted Ligety

Medalje

Rezultati 
Prva vožnja se začne ob 18.00, druga pa ob 22.15.

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015